Пон-л’Аббе () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Кемпер.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Иль-Тюди, Комбри, Пломёр, Пон-л’Аббе, Сен-Жан-Тролимон, Трегеннек и Тремеок.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: к коммуне Пон-л’Аббе были добавлены пять коммун упраздненного кантона Гильвинек.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Гильвинек (2 681 чел.)
 Локтюди (4 013 чел.)
 Пенмарк (5 149 чел.)
 Плобанналек-Лескониль (3 568 чел.)
 Пон-л’Аббе (8 369 чел.)
 Трефьягат (2 406 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,0 % голосов против 21,8 % у Жана-Люка Меланшона и 18,3 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 67,1 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 27,3 %, Жан-Люк Меланшон – 20,7 %, Франсуа Фийон – 18,8 %, Марин Ле Пен – 13,6 %; 2 тур: Макрон – 77,9 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 32,0 %, Николя Саркози — 25,1 %, Жан-Люк Меланшон — 13,1 %; 2 тур: Олланд — 58,1 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют мэр коммуны Трефьяга Натали Карро-Танно (Nathalie Carrot-Tanneau) и мэр города Пон-л’Аббе Стефан Ле Доаре (Stéphane Le Doaré) (оба — Республиканцы).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер